szczotka – narzędzie służące do zamiatania, wygładzania, szorowania lub mycia czegoś; zwykle zbudowana jest z włókien chemicznych lub pochodzenia roślinnego, włosia, drutów, gałęzi etc. w formie małych pęków lub węzełków umocowanych w oprawie lub grzbiecie. Przykłady:
 szczotka do brody i wąsów (kartacz)
 szczotka do butów
 szczotka do lodu używana w curlingu
 szczotka do odzieży
 szczoteczka do paznokci
 szczoteczka do rzęs
 szczotka do włosów
 szczotka do zamiatania
 szczoteczka do zębów
 szczotka ryżowa

 Inne znaczenia
 szczotka – ruchomy kontakt elektryczny
 szczotka krystaliczna – skupienie różnej wielkości kryształów (minerałów)
 szczotki – próbne wydruki

Zobacz też

Przypisy